Игл Ривер има више значења:
 Игл Ривер (Мичиген), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мичиген
 Игл Ривер (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Игл (река)